Schönewitz steht für:
 Gut Schönewitz, ehemaliges Rittergut der Herren von Böck oder Boeck in der Neumark

Personen:
 Aschen Schönewitz (Aschen von Schönewitz; Asche Schönewitz; † 1595), herzoglich hannoverscher Vogt

Siehe auch:
 Schönnewitz